

Єгор'євська сільська рада — сільське поселення, Касторенський район, Курська область
 Єгор'євська сільська рада — сільське поселення, Сакмарський район, Оренбурзька область